Hugues de Rodez peut désigner plusieurs personnages historiques, notamment : 
 Un comte de Rodez ayant porté le prénom de Hugues :
 Hugues , comte de Rodez de 1135 à 1159, fils de Richard, vicomte de Millau et premier comte de Rodez
 Hugues II, comte de Rodez de 1159 à 1208, père des comtes Hugues III, Guillaume et Henri .
 Hugues III, comte de Rodez de 1195 à 1196, en association avec son père, Hugues II
 Hugues IV, comte de Rodez de 1221 à 1274

 Un évêque de Rodez :
 Hugues de Rodez, évêque de Rodez de 1166 à 1211, fils du comte Hugues  de Rodez et frère du comte Hugues II de Rodez